EUMC kan avse:

 EUMC – en kommitté inom Europeiska unionens råd som understöder politiska beslut inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken när militär sakkunskap krävs, se Europeiska unionens militära kommitté
 EUMC – insamlande och analys av data om grundläggande rättigheter, se Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter